D21 oder D 21  steht für:
 Initiative D21, deutscher Verein
 D21 Kunstraum Leipzig
 Nissan D21, japanischer Pick-up
 LAW D21, deutsche Diesellokomotive
 Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe (ICD-10-Klassifikation), siehe Myom

D-21  steht für:
 Lockheed D-21, US-amerikanisches unbemanntes Aufklärungsflugzeug

D.21  steht für:
 Dewoitine D.21, französisches Jagdflugzeug

Siehe auch:
 DXXI

D21